Бякова — женская форма фамилии .
 Бякова, Ирина Александровна (род. 1963) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Бякова, Людмила Степановна — швея-мотористка Курганской швейной фабрики, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Бяково